Schumannia karelinii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge, och fick sitt nu gällande namn av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Schumannia karelinii ingår i släktet Schumannia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
karelinii